Бакуриа́нский Андези́т () — село в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахети, Грузия. 

Расположен в 10 км от железнодорожной станции Бакуриани (на узкоколейной линии Боржоми — Бакуриани).

Месторождение андезита. 

C 1956 до 2018 года имел статус посёлка городского типа (даба).

Население

Примечания 

Населённые пункты Боржомского муниципалитета